Јединица има више значења.

 1 (број)
 Јединица (филм)
 Војна јединица
 Радна јединица